Plaats in Indonesië
 Keputran (Sukoharjo), een plaats in het bestuurlijke gebied Pringsewu in de provincie Lampung
 Keputran (Kemalang), een plaats in het bestuurlijke gebied Klaten in de provincie Midden-Java
 Keputran (Pekalongan Timur), een plaats in het bestuurlijke gebied Pekalongan in de provincie Midden-Java
 Keputran (Tegalsari), een plaats in het bestuurlijke gebied Soerabaja in de provincie Oost-Java